Carlo III di Borbone-Montpensier, connestabile di Francia (1490-1527)
Carlo III di Borbone, arcivescovo di Rouen (1554-1610)
Carlo III di Borbone, re di Spagna, di Sicilia e di Napoli (1716-1788)
Carlo III di Borbone, duca di Parma (1823-1854)